Massachusetts är en delstat i USA.

Massachusetts kan också avse:

Etymologi
Massachusettfolket, den inhemska befolkningen efter vilken Massachusetts Bay-kolonin namngavs
Massachusett, ett namn som Wampanoagspråket är också känd under

Geografi
Massachusetts Avenue, gator namngivna efter Massachusetts
Massachusetts Bay-kolonin, (1629–1692)
Massachusetts Bay-provinsen, (1691–1776)
Massachusetts Heights, Washington, D.C.
Province of Massachusetts Bay, The (1692–1776)

Utbildning
 Massachusetts Institute of Technology, ett privatägt universitet och forskningsinstitut beläget i Cambridge, Massachusetts
 University of Massachusetts, hela University of Massachusetts skolsystem
 University of Massachusetts Amherst, huvudsuniversistet och det största campuset i University of Massachusetts skolsystem
 UMass Minutemen, idrottsprogrammets smeknamn för huvudcampuset

Musik
"Massachusetts" (sång av Arlo Guthrie), den officiella folksången för Commonwealth of Massachusetts
"Massachusetts" (Bee Gees-låt), en hitlåt från 1967 av Bee Gees
Massachusetts (musikalbum), en samtlingsskiva från 1968 av Bee Gees som bara släpptes i Brasilien
Massachusetts (Because of You Our Land is Free)
 "Massachusetts", en låt av den norska komediduon Ylvis

Fartyg
Massachusetts, ångfartyget vars kollision med pråmen Black Diamond dränkte minst 50 passagerare, varav fyra förföljare av Mordet på Abraham Lincoln#braham Lincolns mördare
, namnet på flera örlogsfartyg i amerikanska flottan

Övrigt
 4547 Massachusetts, en asteroid
 Massachusetts Avenue, en gata i spelet Monopoly